Тариморо има више значења:

 Општина Тариморо (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тариморо (Тариморо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тариморо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тариморо (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тариморо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тариморо (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тариморо (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику